Michèle André, comédienne française ;
 Michèle André, femme politique française née en 1947.